

Населені пункти та їхні частини

 Кавче — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Кавче — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Кавче — село в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства
 Кавче — лісова осада в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки